Кулимьёль или Кулимъёль — река в России, течёт по территории Ижемского района Республики Коми. Устье реки находится по левому берегу протоки между озёрами Волочанское и Ыджыд-Косты. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000081328.

Примечания 

Бассейн Ёрсы
Реки Ижемского района